

Піткін — місто, штат Колорадо
 Піткін — переписна місцевість, штат Луїзіана